Дзержи́нск () — город районного подчинения в Минской области Белоруссии, административный центр Дзержинского района. Находится на железнодорожной линии (станция Койданово, платформа Дзержинск), недалеко от города проходит автомобильная трасса  (Минск — Брест). Город расположен в 30 километрах от Минска.

До 1932 года назывался Ко́йданов (Койданово, Койданава), под этим именем известен ещё со времён Киевской Руси, до 1146 года носил название Крутогорье из-за неровной местности. Переименован в честь Ф. Э. Дзержинского, который появился на свет в нескольких десятках километров от города, в имении Дзержиново. Ф. Э. Дзержинскому установлен памятник напротив райисполкома.

В городе расположен Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов (БГАКФФД).

География 
Поверхность центральной части района, где расположен город представляет собой сочетания крупных куполообразных холмов и слоистых понижений, разделяющих их. Чаще всего эти понижения являются ложбинами стока растаявших ледниковых вод. Они сложены песками и галькой. Возвышенности сожского возраста не имеют «живых» озёрных котловин, но глубокое расчленение, разнообразные формы, значительные высоты, делают их привлекательными для туристов. 43 % территории окрестностей города имеют высоту 180—200 м, из них 8 % выше 300 м. Наивысшая точка района — гора Дзержинская (345 м), является самой высокой точкой Беларуси. В почвенной структуре района преобладают дерново-подзолистые почвы с лёгкими и средними суглинками.

Климат 
Температура воздуха в городе и района характеризуется изменчивостью. Средняя многолетняя температура января -6,8 °С, но раз в 20 лет — ниже -13 °С и выше -1 °С; средняя многолетняя температура июля +17,7 °С, но раз в 30 лет превышает +30 °С.

Осадков выпадает 600-650 мм в год. Самые влажные месяцы в году — июль и август.

История 

За свою долгую историю центр района имел три названия — Крутогорье, Койданово, Дзержинск. Первое упоминание о городе относится к середине XII столетия. Как пишет известный белорусский этнограф XIX века Павел Шпилевский, «Койданов когда-то назывался Крутогорьем, между зданиями которого красовался большой каменный замок с великолепным зверинцем. Если к этому преданию присоединить другое, что в старой Койдановской (сгоревшей) православной церкви была икона с надписью „Крутогорье, 1146 год“, то можно полагать, что до второй половины XII века ещё не существовало названия Койданово».

В составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой (до 1793 года)
Название «Койданово», с точки зрения топонимики, является притяжательным прилагательным от имени Койдан («принадлежащее Койдану»). После смерти Тохтамыша в 1406-м году, многие его приближенные получили от Витовта наделы и остались жить в Литве, бросив свои земли в Золотой Орде. Имя Койдан на русский язык как раз переводится как «Бросивший земли».

Впервые поселение под названием Койданово упоминается около 1439 года, когда тут был основан один из первых костёлов на территории современной Белоруссии; потом в 1445 году, в связи с передачей Койданово вместе с другими городами Великим князем Литовским Казимиром IV Ягелончиком своему брату Михаилу Жигимонтовичу.  В 1483 году поселение перешло к князю Василию Михайловичу Верейскому (правнуку Дмитрия Донского). После смерти князя Василия Верейского, с 1501 года им владела его жена Мария. В результате брака её дочери с канцлером ВКЛ Альбрехтом Гаштольдом в 1522 году перешло к Гаштольдам. С этого времени в документах поселение иногда называли «Гаштольдово». В 1502 и 1503 годах поселение дважды было сожжено крымскими татарами.

В 1542 году владельцем Койданово стал польский король Сигизмунд I Старый, который в следующем году передал город своему сыну Сигизмунду II Августу. Город являлся центром Койдановского староства, позднее — графства. В 1550 Сигизмунд II Август отдал Койданово с замком брату жены Барбары Николаю Радзивиллу Рыжему. Радзивиллы владели Койдановым до 1831 года. С 1566 года в составе Минского воеводства Литовского княжества.

Со второй половины XVI века это один из крупнейших центров кальвинизма. Около 1564 года был построен деревянный кальвинистский храм (с 1613 года — каменный, до наших дней не сохранился). Действовала плебания, школа, богадельня. Согласно переписи 1588 года — местечко, 120 дымов, замок, ратуша, кальвинистский храм, костёл, рынок, 2 корчмы, 4 водяные мельницы, фольварочные хозяйственные постройки, улицы: Рыночная, Рубежевичская, Слуцкая, Виленская, Минская, Станьковская, Плебанская.

Польский король Сигизмунд III Ваза дал жителям право проводить две большие ярмарки в год: на Сретение и Троицу, и еженедельный базар. Позднее ярмарки стали действовать и на Юрия (в мае), и на Покров. В 1620 году центром Койданово была рыночная площадь, которая с четырёх сторон была застроена домами ремесленников и торговцев. Здесь располагались 5 лавок, корчма, 23 мещанские двора. В местечке насчитывалось 110 дворов. Во время русско-польской войны 1654—1667 годов местечко несколько раз было сожжено, особенно сильно оно пострадало в 1655 году. В 1791 году насчитывалось 134 дымы.

В составе Российской империи (1793—1917 годы) 

После второго раздела Речи Посполитой (1793) вошло в состав Российской империи. В 1800 году — двор и местечко, собственность Доминика Радзивилла, 277 дворов, 1237 жителей, униатская церковь Покрова Богородицы, кальвинистский храм, почтовая станция, 2 мельницы, торговые лавки.

В Отечественную войну 1812 года Койданово было захвачено французскими войсками, организована подпрефектура, располагались склады с продовольствием. В середине ноября 1812 года произошло большое сражение, в результате которого французы потеряли убитыми около 1000 солдат, 64 офицеров, около 4000 солдат попали в плен. Эта победа открыла российским войскам дорогу на Минск. В 1815 году в местечке проживало 262 жителя мужского пола. В 1840 году большое количество жителей умерло от эпидемии холеры. В 1851 году была построена каменная православная церковь. В 1866 году было 234 двора, 1383 жителя, церковь, костёл, кирха, синагога.

Во время восстания 1863-64 годов в окрестностях Койданово действовали повстанческие отряды под предводительством Ваньковича и Аскерки. В 1-й половине XIX века был построен постоялый двор (сожжён польскими войсками в 1920 году). В 1871 году через Койданово прошла железная дорога, было построено двухэтажное станционное здание.

В конце XIX — начале XX века действовали православная церковь, кальвинистский храм, костёл, народное и городское училища, синагога, две еврейские школы, богадельня, щетинный завод, больше 30 магазинов, паровая мельница, пивоварня, в год проходило 6 ярмарок. В 1885 году начала действовать фабрика по очистке свиной щетины. В 1897 году насчитывалось 4744 жителя. В 1899 году начала действовать спичечная фабрика (сгорела в 1919 году), на которой в 1900 году было 208 рабочих.

В 1905—1907 годах, во время первой русской революции, неоднократно происходили антиправительственные выступления рабочих. В 1908 году начало действовать городское училище, которое в 1913 году было преобразовано в высшую начальную школу. В 1912-13 годах здесь учился белорусский поэт Кондрат Крапива. С 1908 года в местечке действовал лесопильный завод. В 1909 году в местечке — 518 дворов, 4696 жителей; на одноимённой станции — 15 жителей. В 1911—12 годах действовали курсы по садоводству и овощеводству.

В Первую мировую войну с лета 1915 года местечко находилось в прифронтовой полосе. С весны 1916 года местечко и железнодорожную станцию неоднократно бомбили немецкие самолеты. Также, с 1916 года работала фабрика сухих красок. В окрестностях Койданово в ноябре 1916 года формировалась 131-я пехотная дивизия (с января 1917 года — 15-я Сибирская стрелковая дивизия), начальником которой был назначен генерал-майор Владимир Федорович Джунковский.

Послереволюционный период 

В 1917 году в местечке насчитывался 781 двор, 4009 жителей. В марте 1917 года был создан Совет солдатских депутатов, а в мае был организован большевистский комитет. В ноябре 1917 года была установлена Советская власть. В феврале—декабре 1918 года было оккупировано войсками кайзеровской Германии.

С 1 января 1919 года — в составе БССР. С августа 1919 года по июль 1920 года было оккупировано польскими войсками, которые в июле 1920 года сожгли местечко. Из 11 улиц осталось 4, сгорело 200 домов. Освобождено Красной Армией, создан ревком. В октябре-ноябре 1920 года второй раз оккупировано польскими войсками, затем находилось в нейтральной полосе между польскими и советскими частями. Согласно Рижскому договору осталось в составе БССР.

С 17 июля 1924 года — центр Койдановского района. С 3 мая 1932 года Койданово получило статус города, 29 июня 1932 года город Койданово переименован в Дзержинск. В 1926 году насчитывалось 750 дворов, 5475 жителей. С 15 января 1929 года начала выходить районная газета «Красный койдановец», с 1930 года — «Трактор», в 1931—1932 годах — «Ударник Койдановщины». В 1930 году была создана машинно-тракторная станция — первая в Белоруссии. В 1939 году в Дзержинске насчитывалось 8700 жителей.

С 28 июня 1941 года по 7 июля 1944 года был оккупирован немецко-фашистскими войсками.

Население 

{{ВыводДанных|Столбцов=11|Заголовок=Численность населения (по годам)'|Больше=увеличение|Меньше=уменьшение|1866|1383|1897|4744|1909|4696|1917|4009|1926|5475|1939|8700|1970|11500|1977|10700|1991|23700|1993|23900|1996|24600|2003|25000|2009|25164|2012|25670|2013|26052|2014|26338|2015|26972|2016|27225|2017|27441|2018|27839|2019|28253|2020|29292|2021|29739|2022|29863}}

С 1991 года численность населения города имеет постоянную тенденцию к росту.

На начало 2022 года численность населения города составила  человека, из них мужчин —  (47 %), женщин —  (53 %). Удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста составил 21 %, лиц трудоспособного возраста — 59 %, лиц старше трудоспособного возраста — 20 %.

В структуре национального состава преобладают белорусы (85 % по данным переписи 2009 года).

 Инфраструктура 
 Застройка 
По генеральному плану 1948 года предусматривалось коренным образом изменить облик города. Вскоре состоялся ввод в эксплуатацию 12 промышленных предприятий, сооружены административные здания, здания дома культуры, кинотеатра, почты, радиоузла, 2 школ; 40 двухэтажных жилых домов, открылся стадион, на месте древнего замка — жилые помещения.

Современное места занимает оба берега реки Нетечка. Главная плановая улица — ул. Ленинская, на которой сформировалась центральная площадь — общественный центр с административными зданиями.

Бульвар соединяет площадь с торговым центром (историческая часть города на углу улиц К. Маркса и Ленинской). Центральная часть, а также улица Минская и набережная реки застраиваются многоэтажными жилыми домами.

 Транспорт 

По городу проходит железнодорожная линия Минск-Пассажирский—Барановичи-Полесские. В городе одна железнодорожная станция — Койданово, а также один остановочный пункт — Дзержинск, построенный в середине 2000-х годов.

От железнодорожного вокзала и автостанции ежедневно отправляются маршрутные такси по маршруту 1261-ТК «Станьково—Дзержинск—Минск» и 491 «Дзержинск—Минск». Кроме этого от площади Дзержинского отправляется другой междугородний автобусный маршруты 502 «Узда—Минск».

В городе действует несколько внутригородских автобусных маршрутов № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Однако, несмотря на множество городских маршрутов регулярными являются лишь № 1 и 4, остальные же совершают по несколько рейсов в день. Все маршруты, кроме № 2, 5 и 9, следуют из автопарка в Макавчицы через железнодорожный вокзал по разным маршрутам и улицам; маршрут № 2 (по рейсу утром и вечером) следует в деревню Дягильно по улице Протасова, № 5 (рейс утром) — на улицу Чкалова, № 9 (по рейсу утром и вечером) — на улицу Кольцевую.

От автостанции следуют пригородные автобусные маршруты, которые связывают город с большинством населённых пунктов района, в том числе с Фаниполем, Волмой, Добринёво, деревней Плоское, Полоневичи, Боровое, Крысово. Также пригородными маршрутами город связан с соседними районами: маршрут на Рубежевичи (Столбцовский район) и на Ракошичи (Узденский район). Все городские и пригородные маршруты обслуживает Автопарк №15 ОАО «Миноблавтотранс», который помимо Дзержинского района охватывает и соседний Узденский.

 Улицы и площади 

В Дзержинске насчитывается свыше 80 улиц и переулков, общей протяжённостью более 50 километров; также в составе города находятся посёлок Макавчицы, микрорайон Железнодорожный, микрорайон Родники и жилой квартал Радужный.

 Достопримечательности 
 Городище «Гаштольдова гора»
 Историко-краеведческий музей
 Костёл Святой Анны
 Свято-Покровская церковь
Принадлежит Русской православной церкви. Построена на месте деревянной примерно в 1851 году, стены и потолки в боковых нефах из кирпича, главный барабан сделан из дерева. Сейчас в храме совершаются богослужения.

 Промышленность 

На сегодняшний день его промышленность представлена 21-м предприятием различных форм собственности. Основными отраслями являются машиностроение и металлообработка (опытно-механический, экспериментально-механический, мотороремонтный и др. заводы), лёгкая (швейная фабрика «Элиз», текстильная фабрика, льнозавод) и пищевая промышленность (хлебозавод). В районе действует 16 сельскохозяйственных организаций, ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», животноводческое племенное объединение «Шикотовичи». Основные отрасли сельского хозяйства: производство мяса и молока, льноводство. В районе добываются полезные ископаемые: торф, песочные материалы, глина для грубой керамики.

 Дзержинский завод «Агромаш» (производство сельхозтехники);
 Дзержинский опытно-механический завод (ДОМЗ; основан в 1929 году как завод «Красный штамповщик»);
 Дзержинский мотороремонтный завод (производство моторов; действовал в 1967—2015 годах);
 Дзержинский экспериментально-механический завод (ДЭМЗ''; основан в 1977 году; производство кузовов, модификаций трамваев, автобусов и др.);
 Дзержинская швейная фабрика «Элиз» (основана в 1928 году как артель «Объединение»);
 Дзержинский льняной завод (работал в 1966—2015 годах; производство льняных изделий);
 Унитарное предприятие «МАВ» (производство лакокрасочных изделий);
 Унитарное предприятие «ИМО» (реконструкция, ремонт зданий и помещений).

Образование и наука 
В городе действует 4 общеобразовательные школы (из них — 2 гимназии):
 ГУО "Гимназия города Дзержинска" (бывшая средняя школа № 3)
 ГУО "Гимназия № 1" (бывшая средняя школа № 1)
 ГУО "Средняя школа № 2"
 ГУО "Средняя школа № 4"

В сфере профессионального образования имеется областной аграрно-технический лицей, созданный на базе Дзержинского ПТУ-212, открытого в 1980 году.

Культура 

 Государственное учреждение «Дзержинский районный историко-краеведческий музей»

Города-побратимы 
С 2005 года Дзержинск является городом-побратимом с российским городом Волоколамск в Московской области, с 2012 года породнён с городом Дзержинский.

См. также 
 Гетто в Дзержинске

Примечания

Ссылки 
 Дзержинск 1932 г., Крутогорье 1146 г., Койданово 1932 г.
 Снимки на Radzima.org
 

 
Переименованные населённые пункты Белоруссии
Города-спутники
Города, названные в честь людей
Объекты, названные в честь Феликса Дзержинского
Населённые пункты Дзержинского района (Минская область)
Районные центры Минской области